Чарльз Напье Хэми (24 мая 1841, Ньюкасл-апон-Тайн — 30 сентября 1917, Фалмут) — британский художник, представитель Ньюлинской школы.

Биография 
Хэми родился в музыкальной семье в Ньюкасле. Он обучался в государственной школе прикладного искусства в Ньюкасле, затем в Антверпенской академии художеств и в мастерской бельгийского художника барона Лейса. В 1870-х годах Хэми жил в Лондоне, а в 1881 году переехал в прибрежный город Фалмут в Корнуолле, где создал множество этюдов и пейзажей, по меньшей мере два из которых входят в коллекцию лондонской галереи Тейт.

Хеми был избран членом-корреспондентом британской Королевской академии художеств в 1898 году, и академиком — в 1910 году. Он также был удостоен звания члена-корреспондента (1890), а затем и действительно члена (1897) Королевского общества художников-акварелистов.

Чарльз Напье Хэми скончался в Фалмуте 30 сентября 1917 года. Сохранился его портрет, написанный Джоном Сингером Сарджентом и ныне хранящийся в Художественной галерее Фалмута. Братья Хэми, Бернард (1845–1913) и Томас (1852–1937), также были художниками, однако значительного успеха не достигли.

Галерея

Литература 
 Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Hemy, Charles Napier». Encyclopædia Britannica. 13 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 265.

Примечания 

Художники Англии XIX века
Художники Англии XX века
Выпускники Даремского университета
Выпускники Ушоу-колледжа (Даремский университет)